Laqueoserpula intumescens är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 2004. Laqueoserpula intumescens ingår i släktet Laqueoserpula, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
intumescens